Alab Proper, un barangay des Philippines, province de Bontoc ;
 Alab Oriente, un barangay des Philippines, province de Bontoc ;
 Mont Alab, une montagne sur l'île de Bornéo, état de Sabah.